Montaperto ima više značenja:
 Montaperto, Agrigento
 Montaperto, Avellino